El término raspa puede referirse a:
 Espina de pescado, hueso de los peces, especialmente la columna vertebral;
 Pedúnculo común de las flores o frutos de una espiga o un racimo;
 Nombre común de la especie vegetal Rubia tinctorum